Il Nucleo é uma banda italiana formada em 1998.

Ligações externas

Bandas da Itália